9-й чемпионат Франции прошёл в Лилле с 10 по 20 сентября 1931 года.

Таблица

Ссылки 
 Lille 1931 — 9ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1931 год в шахматах